Tímea Babos e Mandy Minella erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Garbiñe Muguruza e Romina Oprandi hanno sconfitto in finale Katarzyna Piter e Maryna Zanevs'ka per 4-6, 6-2, [11-9].

Teste di serie

 Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (semifinale)
 Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (semifinale)

 Petra Martić /  Renata Voráčová (primo turno) 
 Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014
WTA Tour 2014